Джон Пи́тер Ро́бинсон (; ) — британский композитор, музыкант и аранжировщик, писавший музыку для фильмов и телевизионных сериалов.

Исполнение музыки 
Он изучал фортепиано и композицию в Королевской академии музыки и в 1970-х годах сотрудничал в качестве сессионного клавишника с исполнителями Бренд Х, Фил Коллинз, Майк Резерфорд, Шон Филлипс, Quatermass, Sun Treader / Morris Pert, Carly, Саймон, Брайан Ферри, Stealers Wheel, Эндрю Ллойд Уэббер и другими.

В качестве поп-аранжировщика он также сотрудничал с Эриком Клэптоном, Manhattan Transfer, Al Jarreau и Мелиссой Этеридж.

Написание музыки 
Джон Питер Робинсон написал музыку к фильмам «Верующие» (1987) «Поцелуй» (1988), «Коктейль» (1988) «Слепая ярость» (1989), «Мир Уэйна» (1992), «Новый кошмар Уэса» (1994), «Горец 3: Последнее измерение» (1994), «Вампир в Бруклине» (1995), «Огненный шторм» (1998), «Самый быстрый индиан» (2005) и «Ограбление на Бейкер-Стрит» (2008), «Голодный кролик атакует» (2012).

Робинсон также писал музыку для телевизионных фильмов и сериалов, включая «Чудеса года», «Жуткий Индиан», «Байки из склепа», Spawn Тодд Макфарлеен, The Outer Limits, и Зачарованные.

Он написал музыку в соавторстве с композитором Михаэлем Хенигом к фильмам «Дух мщения» (1986), «Врата» (1987) и «Капля» (1988). Написал музыку для фильма 1989 года «Волшебник», а также две песни из фильма «Укрытие» (2007) и музыку к десяткам эпизодов сериала «Зачарованные».

Личная жизнь 
C 2000-го года женат на дизайнере и продюсере Дениз Хадсон.

Фильмография (частичная) 
 Полицейская история (1985) — американская домашняя видео версия
 Дух мщения (1986) — с Михаэлем Хенигом
 Ворота (1987) — с Михаэлем Хенигом
 Возвращение живых мертвецов, часть II (1987)
 Верующие (1987)
 Полицейская история 2 (1988) — американская домашняя видео версия
 Капля (1988) — с Михаэлем Хенигом
 Коктейль (1988)
 Поцелуй (1988)
 Слепая ярость (1989)
 Волшебник (1989)
 Человек в кадиллаке (1990)
 Мир Уэйна (1992)
 Замороженный калифорниец (1992)
 Новый Кошмар Уэса Крэйвена (1994) — Темы Чарльза Бернштейна
 Горец 3: Последнее измерение (1994) — Темы Майкла Камена
 Разборка в Бронксе (1995) — с Натаном Вонгом
 Потрошитель разума (1995)
 Вампир в Бруклине (1995)
 Полицейская история 4: Первый удар (1996) — англоязычная версия
 Мистер Ницца Гай (1997)
 Огненный шторм (1998)
 Годзилла: Миллениум (1999) — с Такаюки Хаттори
 Детройт — город рока (1999)
 15 минут (2001)
 Орудие убийства (2002)
 Бипер (2002)
 Самый быстрый индиан (2005)
 Quinceañera (2006)
 Приют (2007)
 Ограбление на Бейкер-Стрит (2008)
 Голубая волна 2 (2011)
 Голодный кролик атакует (2011)
 Небесный пол (2016)
 Безумные семейки (2017)

Примечания

Ссылки 
 Личный сайт

Композиторы Великобритании